RF — аббревиатура:
 RF () — Российская Федерация;
 RF () — Французская Республика — официальное название современной Франции.
 RF () — восстановленный, в России обычно применяется к товарам б/у, которые прошли гарантийный ремонт производителя, «восстановлены производителем» ();
 RF () — радиочастоты;
 RF Online — компьютерная игра.
RF — Rauf & Faik (Рауф и Фаик) — российский музыкальный дуэт азербайджанского происхождения из Ижевска, состоящий из братьев-двойняшек Рауфа и Фаика Мирзаевых.

См. также 
 Rf () — резерфо́рдий, 104-й химический элемент в периодической системе, до 1997 года в СССР и России был известен как курчато́вий (Ku).
 РФ (значения)

Примечания